Miejscowości w USA:
 Denison – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford
 Denison – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jackson
 Denison – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Grayson
Gminy w USA:
 Denison (ang. Denison Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lawrence
 Denison (ang. Denison Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Crawford